Desdemona, œuvre de Mel Bonis
 Desdemona, ville fantôme du Texas
 Desdemona, chanson de John's Children (1967)
 Desdemona, pièce de théâtre de Toni Morisson (2011-2012)

Voir aussi